

Personen 
 Lucas Kodde, 15e-eeuwse glasschilder
 Pieter Adriaanszoon Codde, 17e-eeuwse dichter en toneelschrijver
 Willem van der Codde "Coddaeus" (1574-), theoloog
 Willem Janszoon van der Codde, 16e-eeuws gereformeerd kopstuk uit Rijnsburg
 Pieter Janszoon Codde, 17de-eeuwse kapelaan van de Grote of Sint-Bavokerk
 Pieter Codde (1599-1678), Amsterdamse schilder van portretten en genrestukken.
 Petrus Codde (1648-1710), apostolisch vicaris van de Hollandse Zending en aartsbisschop van Utrecht

Bouwwerk 
 Hofje Codde en Van Beresteijn